Международный теннисный турнир в Хобарте 2018 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2018 является 25-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура. Соревнования проходили в Хобарте с 7 по 13 января 2018 года. Турнир входил в подготовительную к Открытому чемпионату Австралии серию соревнований WTA.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Элизе Мертенс
 Парный турнир —  Йоана Ралука Олару /  Ольга Савчук

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Чжан Шуай (№ 35 в мире на тот момент), а второй номер достался прошлогодней чемпионке Элизе Мертенс. Китайская теннисистка проиграла уже во втором раунде Арине Соболенко из Белоруссии. Мертенс, напротив, выступила успешно и смогла защитить свой прошлогодний титул. В финале бельгийка обыграла румынку Михаэлу Бузарнеску. Мертнес стала первой теннисисткой за всю историю турнира, кому удалось дважды победить здесь в одиночном разряде, а также выиграть два года подряд. В основной сетке выступила одна представительница России: Наталья Вихлянцева, которая проиграла уже в первом раунде.

Элизе Мертенс смогла выиграть и в парном разряде, где она разделила успех с Деми Схюрс. Их дуэт был посеян изначально под третьим номером. Прошлогодние чемпионки Йоана Ралука Олару и Ольга Савчук защищали свой титул в качестве первых номеров посева, но в четвертьфинале проиграли дуэту Вероника Кудерметова и Арина Соболенко.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Элизе Мертенс обыграла  Михаэлу Бузарнеску со счётом 6–1, 4–6, 6–3.
 Мертенс выиграла 1-й одиночный титул и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бузарнеску сыграла дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Элизе Мертенс /  Деми Схюрс обыграли  Людмилу Киченок /  Макото Ниномию со счётом 6–2, 6–2.
 Мертенс выиграла 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Схюрс выиграла 2-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Хобарте
 WTA Тур 2018
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Австралия
Теннис
Январь 2018 года
2018